Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Batfish:

  – sommergibile della classe Balao, varato nel 1942 e radiato nel 1969
  – sottomarino d'attacco della classe Sturgeon, varato nel 1971 e radiato nel 1999